Santamargheritani – abitanti di Santa Margherita (Ala)
Santamargheritani – abitanti di Santa Margherita di Atri